DDR-Fußball-Oberliga 1972/1973 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1972/1973
1972 i Östtyskland
1973 i Östtyskland
1972/1973